Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Słowikowski – poeta, autor tekstów piosenek
 Jan Słowikowski - funkcjonariusz SB, szef Departamentu I (wywiad)
 Kazimierz Słowikowski – polski oficer
 Michał Słowikowski – rzymskokatolicki ksiądz
 Mieczysław Słowikowski – polski oficer
 Piotr Słowikowski – polski inżynier, powstaniec warszawski
 Piotr Słowikowski – polski dziennikarz i publicysta
 Przemysław Słowikowski – polski lekkoatleta